Ла Плума има више значења:

 Ла Плума (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Плума (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Плума (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику